Ramella ist der Familienname folgender Personen:

 Elvina Ramella (geb. 1931), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Giuseppe Ramella (1873–1940), italienischer Komponist
 Luciano Ramella (1914–1990), italienischer Fußballspieler